Pitou () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Pitou w 2016 roku liczyła 30 797 mieszkańców – 14 778 kobiet i 16 019 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 9008, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,42 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua